Има няколко исторически личности с името Милтиад.

 Милтиад Стари (умира около 524 пр.н.е.)- богат атинянин и повторен чичо на Милтиад Младши
 Милтиад Младши - атински пълководец от 5 век пр.н.е.; взема участие в битката при Маратон.
 Милтиад (папа) (умира 314), африкански светец и папа